Лещу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Лещук Андрій (1894—1945) — український військовий діяч.
 Лещук В'ячеслав Михайлович — український футболіст радянських часів.
 Лещук Євгенія Степанівна — лікар-науковець, громадська діячка, поетеса, почесна громадянка Волині.
 Лещук Ігор Олексійович (* 1996) — російський футболіст, воротар московського «Динамо».
 Лещук Ольга Миколаївна (нар. 1971) — радянська, російська і казахстанська ватерполістка.
 Лещук Ольга Петрівна (нар. 1992) — чемпіонка світу з кіокушинкайкан карате (2014).
 Лещук Осип — український педагог, письменник та теолог.
 Лещук Семен — підполковник Армії УНР.
 Лещук Тихон Йосипович — український науковець, письменник і перекладач.
 Бланко Лещук Густаво — аргентинський футболіст українського походження.

Див. також 
 Ліщук
Українські прізвища
Прізвища на -ук